(m. 1161) — imperador bizantino entre 1057 e 1059.

Outras pessoas
 Isaque Comneno (irmão de Aleixo I) (m. 1104) — general e sebastocrator bizantino.
 Isaque Comneno (filho de Aleixo I) (m. 1152) — terceiro filho do imperador bizantino Aleixo I Comneno. Também foi sebastocrator.
 Isaque Comneno (filho de João II) (m. depois de 1154) — terceiro filho do imperador bizantino João II Comneno e sebastocrator.
 Isaque Comneno do Chipre ou Isaac Ducas Comneno (m. 1195/6) — governante do Chipre entre 1184 e 1192 e neto do sebastocrator Isaac Comneno (filho de João II).

Desambiguações de antropônimos